Manuel de Castela (1234-1283) — infante de Castela, filho de Fernando III de Castela
João Manuel de Castela — duque de Peñafiel, infante de Castela, sobrinho de Afonso X de Castela e escritor medieval
João Manuel, bispo da Guarda — bispo de Ceuta e bispo da Guarda
João Manuel, Alcaide-Mor de Santarém — Alcaide-Mor de Santarém, filho do anterior
João Manuel, Príncipe de Portugal — filho de João III de Portugal e Catarina de Áustria, príncipe herdeiro de Portugal
João Manuel de Ataíde — bispo de Coimbra e arcebispo de Lisboa.

Desambiguações de prenomes